Contius ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Gotthold Contius (1750–1816), deutscher Dichter
 Heinrich Andreas Contius (1708–1795), deutscher Orgelbauer